Japie Krekel, de krekel uit Pinokkio
 De hoofdpersoon uit meerdere jeugdromans van Paul Biegel:
Japie en de dingen (1984)
Japie en het grote geld (1985)
Japie rekent af (1986)
 Vlugge Japie, een van de boeven uit de televisieserie Bassie en Adriaan
 T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers', een Nederlandse studievereniging

Zie ook 
Japi, Braziliaanse gemeente
Japi, kevergeslacht